Carl Helbling ist der Name folgender Personen:

 Carl Helbling (Germanist) (1897–1966), Schweizer Germanist 
 Carl Helbling (Ökonom) (1932–2016), Schweizer Ökonom und Wirtschaftsprüfer